Vier Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Vicksburg zu Ehren der Stadt Vicksburg, Mississippi, sowie der Schlacht um Vicksburg:

 USS Vicksburg (1863), ein Dampfschiff
 USS Vicksburg (PG-11), ein Kanonenboot
 USS Vicksburg (CL-86), ursprünglich USS Cheyenne, ein leichter Kreuzer der Cleveland-Klasse 
 USS Vicksburg (CG-69), ein Lenkwaffenkreuzer der Ticonderoga-Klasse

Vicksburg
Vicksburg